Ordinary Man – album di Christy Moore del 1985
 Ordinary Man – singolo dei The Zimmermen del 1986
 Ordinary Man – album dei Day One del 2000
 Ordinary Man – album di Ozzy Osbourne del 2020
 Ordinary Man – singolo di Ozzy Osbourne del 2020